Jimbaran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Jimbaran (ort i Indonesien), Provinsi Bali, 
 Desa Jimbaran (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,21, long 110,39), 
 Desa Jimbaran (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,92, long 110,98), 
 Desa Jimbaran (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,80, long 111,00), 
 Desa Jimbaran (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 

Robotskapade Indonesienförgreningar